Wiebesia är ett släkte av steklar. Wiebesia ingår i familjen fikonsteklar. Släktets utbredningsområde är delar av Asien i länder som Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Papa New Guinea och Taiwan.
 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fikonsteklar
Wiebesia